Суперлига Сербии () — высший дивизион чемпионата Сербии по футболу. По результатам сезона Суперлиги определяется чемпион страны и представители Сербии в еврокубках, проводимых УЕФА. Сербская Суперлига была сформирована в 2006 году, после распада Государственного Союза Сербии и Черногории.

Участники в сезоне 2022/23 
В сезоне 2022/23 принимают участие 16 команд:

 «Вождовац» (Белград)
 «Войводина» (Нови-Сад)
 «Колубара» (Лазаревац)
 «Младост» (Лучани)
 «Младост» (Нови-Сад)
 «Напредак» (Крушевац)
 «Нови Пазар» (Нови Пазар)
 «Партизан» (Белград)
 «Радник» (Сурдулица)
 «Раднички 1923» (Крагуевац)
 «Раднички» (Ниш)
 «Спартак» (Суботица)
 «Бачка-Топола» (Бачка-Топола)
 «Црвена Звезда» (Белград)
 «Чукарички» (Белград)
 «Явор» (Иваница)

Чемпионы и призёры

Лучшие клубы 

В таблице указан рейтинг команд по окончании чемпионата. Зелёным выделена команда-победитель, красным — команды, покинувшие чемпионат.

Бомбардиры

См. также 
 Кубок Сербии по футболу
 Чемпионат Югославии по футболу
 Кубок Югославии по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт 

Сербия